Kurokawa (jap. ) bezeichnet:
 einen Landkreis in der Präfektur Miyagi: Kurokawa-gun (Miyagi)
 ein Dorf:
 im Landkreis Hiraka in der Präfektur Akita: Kurokawa (Hiraka) (heute: Yokote)
 im Landkreis Yuri in der Präfektur Akita: Kurokawa (Yuri) (heute: Nikaho)
 in der Präfektur Gifu: Kurokawa (Gifu) (heute: Shirakawa-chō (Gifu))
 in der Präfektur Gunma: Kurokawa (Gunma) (heute: Tomioka (Gunma))
 in der Präfektur Iwate: Kurokawa (Iwate) (heute: Morioka)
 in der Präfektur Kanagawa: Kurokawa (Kanagawa) (heute: Asao-ku, Kawasaki (Kanagawa))
 in der Präfektur Kumamoto: Kurokawa (Kumamoto) (heute: Aso (Kumamoto))
 in der Präfektur Nagano: Kurokawa (Nagano) (heute: Kiso-machi (Nagano))
 im Landkreis Kitakambara in der Präfektur Niigata: Kurokawa (Kitakambara) (heute: Tainai)
 im Landkreis Nakakubiki in der Präfektur Niigata: Kurokawa (Nakakubiki) (heute: Jōetsu)
 im Landkreis Santō in der Präfektur Niigata: Kurokawa (Santō) (heute: Nagaoka)
 in der Präfektur Saga: Kurokawa (Saga) (heute: Imari)
 in der Präfektur Tochigi: Kurokawa (Tochigi) (heute: Kiryū)
 in der Präfektur Yamagata: Kurokawa (Yamagata) (heute: Tsuruoka)
 ein Lehen mit Kurokawa, Niigata als Hauptstadt: Kurokawa (Han)
 einen Feudalklan: Kurokawa (Klan)
 ein Staudamm: Kurokawa-Damm
 einen französischen Manga-Verlag: Kurokawa (Verlag)

Kurokawa ist der Familienname folgender Personen:
 Atsushi Kurokawa (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Kazuki Kurokawa (* 2001), japanischer Hürdenläufer
 Keisuke Kurokawa (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kishō Kurokawa (1934–2007), japanischer Architekt
 Takaya Kurokawa (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Takeshi Kurokawa (* 1928), japanischer Gewerkschafter
 Kurokawa Toshio (1897–1988), japanischer Internist
 Tsuyoshi Kurokawa, japanischer Botschafter